Хаса́н Фери́т Ална́р (; 13 марта 1906, Константинополь Османская империя, ныне Стамбул, Турция — 26 июля 1978, Анкара, Турция) — турецкий композитор, дирижёр и исполнитель на каноне.

Биография 
Он родился в 1906 году в районе Сарачане в Стамбуле . Окончил . В шестнадцать лет он сочинил одноактную оперу «Kelebek Zabit» . Учился композиции у Йозефа Маркса.  Вместе с композиторами Ахмедом Аднаном Сайгуном, Неджилем Кязымом Аксесом, Джемалем Решитом Реем и Ульви Джемалем Эркином, входил в «Турецкую пятёрку» ведущих турецких композиторов. С 1932 года — дирижёр оркестра Стамбульского городского театра, с 1936 года — Анкарского филармонического оркестра. В 1938—1953 годах — Симфонического оркестра Анкарского радио. С 1955 года — дирижёр Анкарской государственной оперы. Писал музыку к кино.

Сочинения 
 Музыкальные комедии
 Произведения для фортепиано
 Произведения для канона
 Камерно-инструментальные ансамбли
 фортепианные пьесы

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 26 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 

Оперные композиторы Турции